Az ománi labdarúgó-válogatott Omán nemzeti csapata, amelyet az ománi labdarúgó-szövetség (Arabul: الاتحاد العُماني لكرة القدم, WP:ARAB: Ittihád al-Umáni li-Kurat al-Kadam) irányít.

Az ománi válogatott még nem jutott ki egyetlen labdarúgó-világbajnokságra sem, de két alkalommal (2004, 2007) részt vett az Ázsia kupán.

Világbajnoki szereplés

Ázsia-kupa-szereplés

Források 
 Az Ománi Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapja
 Omán a FIFA.com-on  
 Omán mérkőzéseinek eredményei az rsssf.com-on 
 Omán mérkőzéseinek eredményei az EloRatings.net-en 
 Omán a national-football-teams.com-on 

Ázsiai labdarúgó-válogatottak
Labdarugovalogatott